US Open-mesterskabet i herresingle 2020 var den 140. turnering om US Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af US Open 2020 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 31. august - 13. september 2020 med deltagelse af 128 spillere. Mesterskabet blev afviklet under COVID-19-pandemien, og derfor blev herresinglerækken afviklet uden den sædvanlige kvalifikationsturnering.

Mesterskabet blev vundet af andenseedede Dominic Thiem, som i finalen besejrede Alexander Zverev (seedet 5) med 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(8-6), og som dermed vandt den første grand slam-titel i sin karriere. Begge spillere servede for kampen i finalens afgørende sæt – Zverev ved stillingen 5–3 og Thiem ved 6–5 – men ingen af spillerne formåede at holde deres serveparti, og derfor endte sættet i en tiebreak: den første tiebreak i femte sæt af en US Open-finale, siden US Open tilføjede tiebreak-afgørelser i 1970. Det var første gang siden 1949, at vinderen af US Open-mesterskabet i herresingle vendte 0-2 i sæt til sejr i finalen. Thiem blev samtidig den første spiller født i 1990'erne, der vandt en grand slam-titel i herresingle, efter at de foregående 63 grand slam-titler i herresingle i træk var blevet vundet af spillere, der kom til verden i 1980'erne. Den 27-årige østriger havde tidligere været i tre grand slam-finaler, som han alle havde tabt. Zverev var i en grand slam-finale for første gang, og den 23-årige tysker var den yngste grand slam-finalist i herresingle, siden Novak Djokovic var i finalen ved US Open 2010.

Den topseedede spiller, Novak Djokovic, blev i fjerde runde diskvalificeret i sin kamp mod Pablo Carreño Busta, efter at han ved et uheld ramte en linjedommer med en bold, han havde slået i frustration over netop at have tabt sit serveparti, hvorved han kom bagud med 5–6 i første sæt. Det var blot femte gang i tennissportens åbne æra (og første gang siden 2000), at en herresinglespiller ved en grand slam-turnering blev diskvalificeret. Efter Djokovic' exit havde ingen af de tilbageværende spillere tidligere vundet en grand slam-titel i herresingle.

Turneringen var især en succes for de canadiske spillere, idet både Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime og Vasek Pospisil kvalificerede sig til fjerde runde, og det var første gang nogensinde, at tre canadiere var blandt de sidste 16 spillere i en grand slam-turnering i herresingle. Og da Shapovalov vandt over David Goffin i sin kamp i fjerde runde, blev han den første candier i en US Open-kvartfinale i herresingle i den åbne æra.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg $ 19.512.000 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på 16 % i forhold til året før, hvor turneringen imidlertid også omfattede en kvalifikation med deltagelse af 128 spillere.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 120 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 13. juli 2020 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Normalt var 16 pladser i hovedturneringen forbeholdt spillere fra kvalifikationsturneringen, men på grund af COVID-19-pandemien var kvalifikationsturneringen blevet aflyst.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 24. august 2020 blev seedet:

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste havde meldt afbud til mesterskabet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. De otte oprindelige modtagere var Ulises Blanch, Maxime Cressy, Sebastian Korda, Thai-Son Kwiatkowski, Michael Mmoh, Andy Murray, Brandon Nakashima og J.J. Wolf. Efterhånden som der indløb afbud fra flere spillere, der oprindeligt havde opnået direkte kvalifikation til hovedturneringen, opnåede Murray adgang til hovedturneringen på grundlag af sin ranglisteplacering, og hans wildcard blev derfor givet videre til Mitchell Krueger.

Kvalifikanter 

Normalt var 16 pladser i hovedturneringen forbeholdt spillere fra kvalifikationsturneringen, men på grund af COVID-19-pandemien var kvalifikationsturneringen blevet aflyst.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Normalt var 16 pladser i hovedturneringen forbeholdt spillere fra kvalifikationsturneringen, men på grund af COVID-19-pandemien var kvalifikationsturneringen blevet aflyst.

Se også 
 US Open-mesterskabet i damesingle 2020
 US Open-mesterskabet i herredouble 2020
 US Open-mesterskabet i damedouble 2020

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2020
2020
ATP Tour 2020